Just For a day — это дебютный студийный альбом английской рок- группы Slowdive . Он был выпущен 2 сентября 1991 года на Creation Records.

Запись 
Альбом Just for a Day был записан на студии Courtyard Studios, ранее известной как Georgetown Studios, в Абингдоне, в долине Темзы .

Релиз 
Just for a Day был выпущен 2 сентября 1991 года лейблом Creation Records . Он занял 32-е место в UK Albums Chart . Перед выпуском альбома EP Holding Our Breath , в котором в качестве заглавной песни использовалась песня Just for a Day «Catch the Breeze», был выпущен на компакт -диске и 12-дюймовом виниле 3 июня 1991 года вместе с с его 7-дюймовым виниловым эквивалентом, синглом «Catch the Breeze». В Соединенных Штатах Just for a Day был выпущен SBK Records в 1992 году.

14 ноября 2005 обновленное издание Just for a Day было выпущено дочерним лейблом Sanctuary Records Castle Music, дополненным дополнительным диском, содержащим треки с первых трех EP группы: Slowdive , Morningrise и Hold Our Breath . Ещё одно обновленное издание с тем же бонусным материалом было выпущено Cherry Red Records 16 августа 2010 года.